Grind kan syfta på:

 Grind – en anordning i en inhägnad eller staket som går att öppna och stänga
 Grind (film) – en amerikansk film från 2003
 Grinds – ett skateboardtrick där man skrapar i och glider på truckarna
 Logisk grind – en digital krets vars utgång är en logisk funktion av ett antal ingångar
 Grindcore – en extrem form av hardcorepunk och metal med anknytning till både death metal och crustpunk
 Grind, en anordning på en lie
 Grind, Bohuslän – en sjö i Uddevalla kommun, Sverige